De Regionalliga 1965/66 was het derde seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

West

Südwest

Süd

Eindronde

Kwalificatie

Groep 1

Groep 2

Duits competitievoetbal 1965/66
Seizoen 1965/66